Son Gokū  puede referirse a:

Son Gokū es el nombre japonés de Sun Wukong, el dios mono de la mitología china, en el clásico de la literatura china Viaje al Oeste. 
Son Gokū es el nombre del personaje principal del anime Dragon Ball.
Son Gokū es el nombre del personaje principal del anime Saiyuki.
Muchos personajes ficticios en diferentes series de anime reciben el nombre de Son Gokū inspirados en este mito.